Pan steht für:

 Pan (Mythologie), griechischer Hirtengott
 Pan, wissenschaftliche Bezeichnung für die Gattung Schimpansen
 Pan (Newsreader), freier Newsclient
 Pan (Einheit), französisches Längenmaß
 pan-, altgriechisches Präfix, „gesamt, umfassend, alles“, siehe Liste griechischer Präfixe #pan
 Pan, Kameraschwenk in horizontaler Panoramabewegung
 Pan-pan, Dringlichkeitsruf in UKW-Seefunk und Flugfunk
 pan, Panjabi, Sprache in Indien, laut ISO-639-3-Code

Gegenständliches:
 Pan Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Pan-Pot, Panoramaregler an einem Mischpult, siehe Mischpult #Eingangskanal
 Pan, auch Paan, Genussdroge aus Betelnuss, Betelpfeffer und gelöschtem Kalk, siehe Sirih-Pinang
 Pan (Mond), Saturnmond
 Pan (Krater), größter Einschlagskrater auf dem Jupitermond Amalthea
 (4450) Pan, Asteroid des Apollo-Typs

Geographie:
 Pan-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Panzhou (盘州市), ehemals Pan (盘县), Kreis der Stadt Liupanshui, Provinz Guizhou, China
 Lake Pan, See in der Region Southland, Neuseeland

Kunst und Musik:
 Pan Tadeusz, polnisches Nationalepos von Adam Mickiewicz (1811/1812)
 Pan (Hamsun), Roman von Knut Hamsun (1894)
 Pan (Zeitschrift), Berliner Kunstzeitschriften (1895–1900, 1910–1915)
 Pan (1980–1992), Münchener Kunstzeitschrift
 Grup Pan, auch Pan, kurzzeitige türkische Musikgruppe (1980er)

Fimtitel:
 Pan (1937), deutscher Spielfilm von Olaf Fjord und Josef Rovenský
 Pan (1995), dänisch-norwegisch-deutscher Spielfilm von Henning Carlsen
 Pan (2015), britisch-amerikanisch-australischer Spielfilm von Joe Wright

Pan ist der Familienname folgender Personen:
 Anke Pan (* 1993), deutsche Musikerin
 Barthélemy Du Pan (1712–1763), Schweizer Porträtmaler
 Christoph Pan (* 1938), Südtiroler Soziologe und Volksgruppenforscher
 Duojia Pan, chinesischer Biologe
 Hermes Pan (1909–1990), US-amerikanischer Tänzer und Choreograf
 Ingrid Pan (eigentlich Ingrid Pankow; 1930–1995), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Jacques Mallet-du-Pan (1749–1800), französischer monarchistischer Journalist und Publizist
 Jian-Wei Pan (* 1970), chinesischer Quantenphysiker
 Jorge Pan (* 1954), argentinischer Backgammonspieler
 József Pán (1901–1956), ungarischer Bühnenbildner, Filmarchitekt und Grafiker
 Kant Pan (* vor 1980), chinesisch-malayischer Filmeditor
 Kosa Pan († 1700), siamesischer Diplomat und Politiker
 Marta Pan (1923–2008), französische Bildhauerin
 Michael Pan (* 1952), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Peter Pan (Kabarettist) (1909–1976), deutscher Kabarettist
 Silke Pan (* 1973), deutsche Handbikeathletin
 Wilber Pan (* 1980), taiwanischer Schauspieler und Sänger
 Yar Thet Pan (* 1991), myanmarische Gewichtheberin
 Pan (China) († 252), chinesische Kaiserin
 Pan Bing (* 1970), chinesischer Tennisspieler
 Pan Chengdong (1934–1997), chinesischer Zahlentheoretiker
 Pan Dandan (* 1996), chinesische Ruderin
 Pan Duo (1939–2014), chinesische Bergsteigerin
 Pan Gaoqin (* 1991), chinesische Sprinterin
 Pan Guang (* 1947), chinesischer Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Pan Jun Shun (1889–1974), Chinese, Titelträger Gerechter unter den Völkern
 Pan Li (* ~1970), chinesische Badmintonspielerin

 Pan Wuyun (* 1943), chinesischer Sprachwissenschaftler und Spezialist für chinesische Phonologie

 Pan Yuliang (1895–1977), chinesische Malerin, Grafikerin und Bildhauerin
 Pan Zhenli (* ~1960), chinesische Badmintonspielerin

 PAN steht für:
 Pajhwok Afghan News, afghanische Nachrichtenagentur
 Palazzo delle Arti di Napoli, Museum für zeitgenössische Kunst in Neapel
 Panama, als olympisches Länderkürzel nach ISO 3166
 Panarteriits nodosa, Entzündung der Blutgefäße, siehe Polyarteriitis nodosa
 Partido Acción Nacional, politische Partei in Mexiko
 Partido Autonomista Nacional, ehemalige politische Partei in Argentinien
 Partido de Avanzada Nacional, politische Partei in Guatemala
 Pattani Airport, Flughafen von Pattani in Thailand, laut IATA-Code
 Peroxyacetylnitrat, Spurengas und Luftschadstoff in der Atmosphäre
 Personal Area Network, Computernetzwerk
 Pessoas – Animais – Natureza, politische Partei in Portugal
 Pesticide Action Network, internationale Umweltschutzorganisation
 Landkreis Rottal-Inn als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen (Pfarrkirchen)
 Pflege- und Adoptivfamilien NRW e. V., Landesverband der Pflege- und Adoptivfamilien in Nordrhein-Westfalen
 Phantastik-Autoren-Netzwerk, deutscher Verein zur Vernetzung von Autoren der Phantastik-Branche
 Polizeiakademie Niedersachsen mit Sitz in Nienburg (Weser)
 Polska Akademia Nauk, Polnische Akademie der Wissenschaften
 Polyacrylnitril, Kunststoff
 Polyarteriitis nodosa, Erkrankung der Gefäße
 Primary Account Number, Institutsnummer für den internationalen Kartenzahlungsverkehr mittels Bankkundenkarten
 Public Access Network, ein ehemaliger Online-Dienst der österreichischen Post, siehe Datex-J
 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol, chemische Verbindung

Siehe auch:
 Pan & Scan (Vorgang der Fernsehtechnik)
 Pahn (Begriffsklärung)
 Pann (Begriffsklärung)

Abkürzung